Rogliano je lahko:
 Rogliano, Korzika (Francija)
 Rogliano, Cosenza (Italija)